Aust-Agder je okrug u južnoj Norveškoj.

Zemljopis
Graniči s okruzima Telemark, Rogaland i Vest-Agder. Središte okruga je grad Arendal.

Stanovništvo
Aust-Agder je 18 po broju stanovnika okrug u Norveškoj, prema podacima iz 2008. godine u njemu živi 106.842 stanovnika, dok je gustoća naseljenosti 12 st./km²

Općine 
Aust-Agder je podjeljen na 15 općina:

Izvor

Vanjske poveznice
Službena stranica Aust-Agdera

Okruzi u Norveškoj